Ле Суер има више значења:
 Округ Ле Суер (Минесота)
 Ле Суер (Минесота)